Curzon steht für:

 Curzon, Gemeinde im Département Vendée, Frankreich

Curzon ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Naldera Curzon (1904–1995), britische Adlige
 Alfred de Curzon (1820–1895), französischer Genre- und Landschaftsmaler
 Assheton Gore Curzon-Howe (1850–1911), britischer Admiral
 Clifford Curzon (1907–1982), britischer Pianist
 Cynthia Blanche Curzon (1898–1933), britische Adlige und Politikerin
 Drury Curzon Drury-Lowe (1830–1908), britischer Generalleutnant
 Francis Curzon, 5. Earl Howe (1884–1964), britischer Automobilrennfahrer, Politiker und Offizier
 Frederick Curzon, 7. Earl Howe (* 1951), britischer Politiker (Conservative Party)
 George Curzon, 1. Marquess Curzon of Kedleston (1859–1925), britischer Staatsmann, Vizekönig von Indien
 George Curzon (Schauspieler) (1898–1976), britischer Schauspieler
 Grace Curzon, Marchioness Curzon of Kedleston (1879–1958), US-amerikanische High-Society-Lady
 Henri de Curzon (1861–1942), französischer Musikwissenschaftler, Historiker und Archivar
 Irene Curzon, 2. Baroness Ravensdale (1896–1966), britische Adlige
 Mary Curzon, Baroness Curzon of Kedleston (1870–1906), Vizekönigin von Indien
 Robert Curzon (um 1160 – 1219), siehe Robert von Courson
 Robert Curzon, 14. Baron Zouche (1810–1873), britischer Diplomat
 Sarah Anne Curzon (1833–1898), kanadische Journalistin und Schriftstellerin
 Victoria Curzon-Price (* 1942), Schweizer Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Curzon-Linie, vorgeschlagene polnisch-russische Demarkationslinie
 Curzon-Inseln, Inselgruppe vor Adélieland, Antarktika
 Curzon-Villa, siehe Villen und prachtvolle Sommerbauten in Seewalchen #Curzon-Villa (Amerikaner-Villa) – in Litzlberg
 Curson